

Нікулінське сільське поселення — сільське поселення, Поріцький район, Чувашія
 Нікулінське сільське поселення — сільське поселення, Сладковський район, Тюменська область